

Маунт-Голлі — місто, штат Північна Кароліна
 Маунт-Голлі — місто, штат Вермонт
 Маунт-Голлі — селище, штат Нью-Джерсі